Стецько́ — украинская фамилия. Известные носители:
 Стецько, Ярослав Семёнович (1907—1986) — функционер ОУН (б), политический эмигрант.
 Стецько, Ярослава Иосифовна (1920—2003) — украинская политическая и общественная деятельница, функционер ОУН (б); жена Ярослава Стецько.

См. также 
 Стецко
 Стець